Житомирська (станція метро)
 Житомирська (залізнична платформа)
 Вулиця Житомирська
 Житомирська залізниця
 Житомирська кондитерська фабрика «ЖЛ»

Див. також 
 Житомирський
 Житомирська (прізвище)